

Miejscowości w Polsce 
 Wierzchownia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław 
 Wierzchownia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno

Miejscowość na Ukrainie
 Wierzchownia – w rejonie różyńskim obwodu żytomierskiego